Roudnik est un toponyme d'origine slave : рудник (rudnik, roudnik) - une mine. Il peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Рудник) :
Roudnik, village bulgare de l'obchtina de Bourgas, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Roudnik, village bulgare de l'obchtina de Dolni Tchiflik, situé dans l'oblast de Varna ;
en macédonien (le nom étant écrit Рудник) :
Roudnik, village macédonien de la municipalité de Saraï ;
Roudnik, village macédonien de la municipalité de Vélès.

Voir aussi